U 600 oder U-600 bzw. U600 steht für:

 U 600 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.
 U 600, eine Untergruppe der Uisko-Klassen (1950er bis 1990er-Jahre), eine Marine-Schiffsklasse der Verteidigungskräfte Finnlands.
 U 600, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 407.
 U 600, ein Lastkraftwagenmodell von Mack Trucks.
 U 600, ein Traktorenmodell von Uzina Tractorul Brașov in Rumänien.
 U 600, ein Einachschleppermodell von IRUS.
 U 600, ein Mobiltelefon von Samsung.
 U 600, ein Funksystem der VEB-Funkwerke Köpenick und Zittau, Volkseigener Betrieb.
 U 600, eine CNC-Maschine von Hurco-Takumi
 U 600, eine Bauartbezeichnung für Untersetzungsgetriebe von Getriebeherstellern.
 U 600, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U 600, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System.

U600